Jean-Henri Delleur, oud-burgemeester van Watermaal-Bosvoorde
Delleur (tramhalte)